Malovedmeje (în ) este un sat în așezarea urbană Leninske din orașul regional Sverdlovsk, regiunea Luhansk, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Malovedmeje era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Malovedmeje, Dovjansk, Luhansk
Malovedmeje, Dovjansk, Luhansk
Malovedmeje, Dovjansk, Luhansk